François Rozenthal, född 20 juni 1975 i Dunkerque, är en fransk före detta ishockeyspelare.

Spelarkarriär 
François är tvillingbror till Maurice Rozenthal, som även han är ishockeyspelare.

År 1992 började François, tillsammans med sin tvillingbror Maurice, sin karriär med sin hemstadsklubb HG Dunkerque i Division 1, franska andraligan. År 1994 skrev bröderna Rozenthal på för Hockey Club de Reims i den franska högstaligan Ligue Magnus. Båda bröderna tilldelades Jean-Pierre Graff Trophy för bästa rookie, Maurice år 1995 och François året därefter.

År 1996 gick bröderna till Lyon men efter ett konkurshot mot klubben bytte de klubbaddress till Amiens där de vann franska ligan 1999. Inför säsongen 2001/2002 skrev bröderna på för svenska IF Björklöven och här kom bröderna att skiljas åt, i och med att François återvände till Amiens efter en säsong och Maurice stannade kvar. År 2004 vinner Amiens åter igen Ligue Magnus och François tilldelas Charles Ramsey Trophy som skyttekung i ligan med sina 49 poäng.

År 2007 skrev han på för Morzine-Avoriaz där han spelade under två säsonger. År 2009 återvände han till Dunkerque där han för säsongen 2011/2012 är lagkapten.

Rozenthal deltog i Frankrikes ishockeylandslag både i Vinter-OS 1998 i Nagano och i Vinter-OS 2002 i Salt Lake City. Sammanlagt har Rozenthal representerat Frankrike i 74 landskamper.

Spelarstatistik

Referenser 

Franska ishockeyspelare
Födda 1975
Spelare i IF Björklöven
Levande personer
Tvillingar
Män
Personer från Dunkerque
Spelare i Gothiques d'Amiens